Кубок вызова ФИБА 2007-08 — европейский баскетбольный турнир. Победителем стал клуб «Баронс/ЛМТ», переигравший в финале бельгийский «Монс Дексия».

Отборочный раунд

Групповой этап

Четвертьфинал

Финал четырёх

Ссылки 
 Официальный сайт

Кубок Вызова
2007 год в баскетболе
2008 год в баскетболе